Maleagant is een personage uit de Arthur-legende. In een aantal versies van een populaire aflevering ontvoert Maleagant de vrouw van koning Arthur, koningin Guinevere, waardoor ze door Arthur en zijn ridders moet worden gered.